Landover est une localité du Maryland, aux États-Unis.
 Landover Hills est une localité du Maryland, aux États-Unis.
 Le Royaume magique de Landover est une série de romans de Terry Brooks.
 « Landover » est le nom communément donné aux World Professional Figure Skating Championships, compétition de patinage artistique tenue de 1973 à 2002 à Landover (Maryland).